Mikko Yläjä (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1972, il commence sa carrière avec le Lukko Rauma dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1971-1972 || Lukko Rauma || SM-sarja ||29 ||5 ||10 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1972-1973 || Lukko Rauma || Division 2 ||14 ||5 ||4 ||9 ||12 ||10 ||10 ||1 ||11 ||4 
|-
|1973-1974 || Lukko Rauma || SM-sarja ||30 ||5 ||4 ||9 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1974-1975 || Lukko Rauma || SM-liiga ||25 ||7 ||4 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||12 ||7 ||19 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1949
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace